Vinegar Hill ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Vinegar Hill (Monmouthshire), Ortschaft in Südwales
 Vinegar Hill (Neuseeland), Ansiedlung in der Region Manawatu-Wanganui, Neuseeland
 Vinegar Hill (Brooklyn), Stadtteil von Brooklyn, New York
 Vinegar Hill (Montana), Berg im Beaverhead County in Montana

Vinegar Hill steht für:

 eine Schlacht während des Irischen Aufstandes von 1798, siehe New South Wales Corps #Die Schlacht am Vinegar Hill 
 Vinegar Hill (Roman), einen Roman von Manette Ansay
 Vinegar Hill (Film), eine Verfilmung dieses Romans
 Vinegar Hill (Band), eine Melodic-Death-Metal-Band aus Österreich